Joseph ou Joe Green sont des noms pouvant désigner:

Auteur
 (1706-1780), poète et homme d'église américain
 (né en 1931), auteur américain de science-fiction
 (né en 1958), auteur américain

Professionnels
 (1727-1786), marchand anglais
 (1791-1863), chirurgien anglais
 (1824-1903), marchand et philanthrope australien
Joseph Reynolds Green (1848-1914), botaniste et physiologue anglais
 (1855-1932), homme politique libéral britannique
 (1868-1939), homme politique et juge américain
 (1881-1963), officier et major-général américain
 (1887-1978), ambassadeur américain en Jordanie
 (né en 1983), entrepreneur et investisseur américain

Sports
Joseph Green (1846-1923), joueur anglais de rugby
 (1870-1940), joueur anglais de football
 (1878-1962), joueur américain de baseball
 (1897-1972), joueur américain de baseball
 (né en 1948), joueur américain de football américain
 (né en 1994), joueur anglais de squash
 (né en 1995), gardien anglais de football

Arts et divertissement
 (1900-1996), acteur yiddish américain
 (1934-2017), producteur canadien de théâtre
Joe Green, drummer du groupe Milburn

Autres
Joseph Green, alter-ego de Gauntlet

Green, Joseph